Il existe plusieurs rue de Poissy situées dans différentes communes. Parmi celles-ci on peut citer :
Rue de Poissy (Paris) à Paris.
Rue de Poissy (Saint-Germain-en-Laye), à Saint-Germain-en-Laye.